

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych 
 Walentynów – część miasta Kutno
 Walentynów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany 
 Walentynów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Krzczonów 
 Walentynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Walentynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Budziszewice
 Walentynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko 
 Walentynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża 
 Walentynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala
 Walentynów – część wsi Gaj w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Walentynów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków

Zobacz też 
 Walentynowo